Bacchus (mythologie), de god van de vruchtbaarheid en de wijn in de Romeinse mythologie. 
 Bacchus (Michelangelo), een sculptuur van Bacchus gemaakt door Michelangelo in het museum Bargello in Florence
 Bacchus (Caravaggio), een schilderij van Bacchus gemaakt door de kunstschilder Caravaggio 
 Bacchus (Leonardo da Vinci), een schilderij van Bacchus gemaakt door de kunstschilder Leonardo da Vinci
 Bacchus (planetoïde)
 Bacchus (band), een Nederlandse metalband
 Een christelijke martelaar en heilige, zie Sergius en Bacchus
 Bacchus (wit druivenras)
 Bacchus (bier), een Belgisch bier
 Bacchus (trein), een West-Duitse binnenlandse trein voor de Trans Europ Express
 Bacchus (Frankendael), een kunstwerk in de publieke ruimte in Amsterdam

Zie ook 
Bacchus-arrest (2001)